Абилев () — казахская фамилия.

Известные носители:

 Абилев, Вели Муратович (1898—1945) — крымскотатарский писатель, педагог.
 Абилев, Дихан (1907—2003) — казахский писатель, поэт, журналист.
 Абилев, Шахимардан Кайдарулы (род. 1950) — оперный певец, педагог, засл. артист РК (1994).